Olechowski est un patronyme porté notamment par :

 Andrzej Olechowski (1947-), économiste et homme politique polonais ;
  (1947-2006), sculpteur polonais ;
  (1917-1956), poète polonais ;
  (1957-), joueur de basket-ball polonais ;
  (1936-), professeur autrichien ;
 Tadeusz Olechowski (1926-2001), diplomate et homme politique polonais ;
  (1973-), historien autrichien.